Сальватье́рра-де-Э́ска (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хасетания. Население — 235 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы
Населённые пункты Уэски
Населённые пункты Сарагосы